Fetch kan have flere betydninger: 
 Slaglængde (bølge)
 President Fetch